Štefan Svitko (* 26. Juni 1982 in Žaškov) ist ein slowakischer Motorradrennfahrer.

Karriere 
Svitko hält 20 Meistertitel in verschiedenen slowakischen Enduro- und Cross Country-Wettbewerben, ist dreifacher Gewinner der European Enduro Championship und Top-10-Fahrer der Rallye Dakar. Er nimmt seit 2010 an der Rallye Dakar und seit 2022 am Africa Eco Race teil. Svitko fährt seit 2012 für KTM-Slovakia. Zur Rallye Dakar 2016 fuhr er hinter Toby Price als Zweiter ins Ziel und wurde beim Africa Eco Race 2022 Erster in der Motorradwertung.

Statistik

Weblinks 

 Štefan Svitko auf dakar.com

Rallye Raid
Motorrad-Rennfahrer (Slowakei)
Slowake
Geboren 1982
Mann